Theodorus Bailey är namnet på ett flertal personer:

Theodorus Bailey (senator), (1758-1828), ledamot av USA:s senat från New York.
Theodorus Bailey (officer), (1805-1877), brorson till senatorn och konteramiral i USA:s flotta.